Frente Ocidental (Primeira Guerra Mundial) — entre os exércitos do Império Alemão e a Tríplice Entente 
Frente Ocidental (Segunda Guerra Mundial) — entre os exércitos da Alemanha nazista e os Aliados Ocidentais 
Frente Ocidental (URSS) —  grupo de exércitos do Exército Vermelho, durante a Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de história